Kaufkraft steht für:
 Kaufkraft (Konsum), für Konsumzwecke verfügbare Einkommen der privaten Haushalte
 Geldwert, Austauschverhältnis zwischen Geld und Gütern oder Dienstleistungen

Siehe auch: